Хофман () е немско фамилно име и може да се отнася за:

Хора:
 Е. Т. А. Хофман (1776 – 1822), немски писател
 Феликс Хофман (1868 – 1946), немски химик, синтезирал за първи път аспирина и хероина
 Йозеф Хофман (1870 – 1956), австрийски архитект
 Дъстин Хофман (р. 1937), американски актьор
 Джефри Хофман (р. 1944), американски астронавт

Други:

 Няколко града в САЩ
 Хофман, британски филм от 1970.

Фамилни имена